Ливитт () — английская фамилия.

Носители фамилии 
 Ливитт, Генриетта Суон (1868—1921) — американский астроном.
 Ливитт, Джинни Мари (род. 1967) — американская военная лётчица, генерал-майор ВВС США.
 Ливитт, Майк (род. 1951) — американский политик.
 Ливитт, Сэм (1904—1984) — американский кинооператор.
 Ливитт, Чарльз — американский сценарист.

Другое 
 Ливитт — лунный кратер.

См. также 
 Левитт
 Левит